Севень () — місто в Румунії, у повіті Ботошані.
 Севень () — комуна в Румунії, у повіті Яломіца.
 Севень () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Севень.
 Севень () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Гропніца.